La Garçonne est un roman français de Victor Margueritte paru en 1922. Faisant référence au courant de mode homonyme des années 1920, il a inspiré divers films et  téléfilms parmi lesquels :
 La Garçonne, film franco-belge  muet d'Armand du Plessy sorti en 1923 ;
 La Garçonne, film français de Jean de Limur sorti en 1936 ;
 La Garçonne, film français de Jacqueline Audry sorti en 1957 ;
 La Garçonne, téléfilm français d'Étienne Périer diffusé en 1988.
 La Garçonne, mini-série policière française de Paolo Barzman diffusée en 2020 sur France 2.
 Garçonne est le titre français du film Out of the Blue de Dennis Hopper, sorti en 1980.

Autres 

 Une garçonne ou shorty désigne un sous-vêtement féminin au Canada ; 
 Garçonne mouvement de mode du  qui s'est manifesté pendant les années folles, le phénomène garçonne, né de l'émancipation des femmes et d'une revendication pour l'égalité des sexes.
 la coupe à la garçonne, une coiffure féminine très courte

Homonymie de titre